Forward kan hentyde til flere artikler:
 Future – denne type handel kaldes en forward, når man handler med valuta
 Forward (spillerposition) – en spillerposition i en række sportsgrene bl.a.
 basketball